Палладино — фамилия. Известные носители:
 Палладино, Раффаэле (род. 1984) — итальянский футболист, нападающий.
 Палладино, Эвсапия (1854—1918) — медиум эпохи расцвета спиритуализма из Неаполя.
 Палладино, Эрик (род. 1968) — американский актёр, продюсер, сценарист.

См. также 
 Палладин